Kawai kan som auktorsförkortning betyda:

 Mitsuo Kawai
 Shinya Kawai
 Katsumi Kawai

Robotskapade auktorsförkortningar